Открытое акционерное общество «Электромо́дуль» () — единственный в Белоруссии производитель силовой преобразовательной техники. Имел союзное значение в СССР.

История 
Создано в 1966-1970 годах в городе Молодечно как Молодечненский завод силовых полупроводниковых вентилей Главного управления по производству преобразовательных устройств Министерства электротехнической промышленности СССР для производства силовой полупроводниковой техники для автомобилестроения, в том числе для ВАЗ.

15 мая 1970 года приказом № 175 Минэлектротехпрома введены производственные мощности первой очереди завода.

С 1976 года — Молодечненский завод силовых полупроводниковых вентилей имени XXV съезда КПСС, названный в честь XXV съезда КПСС.

С 1986 года — Молодечненское производственное объединение по производству приборов силовой электроники «Электромодуль». В 1993—1994 годах — Молодечненский ордена Трудового Красного Знамени завод «Электромодуль».

Современное название предприятие получило в 1994 году после преобразования его в открытое акционерное общество.

На заводе издавалась газета трудового коллектива «Приборостроитель».

Продукция 
Предприятие выпускает силовые полупроводниковые диоды и выпрямительные блоки, силовые высоковольтные диодно-транзисторные модули и гибридные интегральные схемы, регуляторы напряжения для автомобильных генераторов, а также мебельную и строительную фурнитуру.

Выпускаемая продукция поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию.

Примечания

Литература 
 Молодечненский завод силовых полупроводниковых вентилей имени XXV съезда КПСС: К 10-летию. — Минск: Полымя, 1980. — 26 с.

Компании Белоруссии
Производители полупроводникового оборудования
Предприятия Молодечно